Contea di Oconee o Oconee County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Oconee (Carolina del Sud)
 Contea di Oconee (Georgia)